Освајачи олимпијских медаља у атлетици за мушкарце у дисциплини 3.000 метара са препрекама, приказани су у следећој табели. Ова дисциплина уведена је у програм Игара од 1920. године. Резутати су приказани у минутама.

Биланс медаља, мушки 3.000 метара препреке